Футбольная лига в сезоне 1996-97 — 99-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона стал Болтон Уондерерс, Второго — Бери, а Третьего — Уиган Атлетик.

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион

Плей-офф

Второй дивизион

Плей-офф

Третий дивизион

Плей-офф

Ссылки 
 Футбольная лига 1996/97 на RSSSF.com

1996
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1996 году
Спорт в Великобритании в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997